Герман Г. Фойгт (, 16 июля 1857 — 12 февраля 1922) — американский шахматист немецкого происхождения.

Наиболее известен как участник традиционных матчей по телеграфу между сборными США и Англии. За период с 1899 по 1911 гг. принял участие в 10 матчах и набрал 5½ очков из 10 возможных (+3 -2 =5; самая высокая доска — № 2 в 1908 г.). Больше Фойгта со стороны США в этих матчах участвовали только А. Ходжес (во всех 13 матчах) и Дж. Барри (12 раз).

Также в составе сборной Франклинского шахматного клуба (Филадельфия) участвовал в матчах по телеграфу с командами Манхэттенского и Чикагского шахматных клубов.

В составе сборной штата Пенсильвания участвовал в матчах со сборной штата Нью-Йорк.

Сыграл ряд показательных партий с сильнейшими шахматистами мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Г. Фойгта в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Фойгта на сайте 365Chess

Шахматисты США
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века